La princesse Éléonore de Belgique, née le  à l'hôpital Erasme d'Anderlecht (Bruxelles), est un membre de la famille royale belge, quatrième dans l'ordre de succession au trône de Belgique.

Biographie

Famille 
Éléonore est la fille cadette et dernière enfant du roi Philippe et de son épouse la reine Mathilde. Elle est la petite-fille du roi Albert II et de la reine Paola. Ses marraines sont les princesses Victoria de Suède et Claire de Belgique, et son parrain est le comte Sébastien von Westphalen zu Fürstenberg. Éléonore a une sœur aînée, la princesse Élisabeth, ainsi que deux frères aînés, les princes Gabriel et Emmanuel.

Autres 
La princesse Éléonore étudie au Heilig Hart College de Tervuren, un établissement néerlandophone.

Titres et honneurs

Titulature 
 Depuis le  : Son Altesse Royale la princesse Éléonore de Belgique, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha

Ascendance

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Arbre généalogique de la famille royale belge
 Famille royale belge
 Monarchie en Belgique
 Histoire de la monarchie belge
 Politique en Belgique

Liens externes 
 Site officiel de la monarchie belge

Maison de Belgique
Famille royale belge
Naissance en avril 2008
Naissance à Anderlecht
Princesse de Belgique du XXIe siècle